Válaszcsapás (1999) amerikai akciófilm Brian Katkin rendezésében
 Válaszcsapás (2010–2020) brit–amerikai akciósorozat
 Válaszcsapás (2017) amerikai akciófilm John Stockwell rendezésében

 Hasonló
 Válaszcsapás: Terror a Fehér Házban, (1998) amerikai filmdráma Mark Sobel rendezésében